Австрійська футбольна бундесліга 2016—2017 () — 106- ий сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіонат стартував 23 липня 2016. Титул вчетверте поспіль здобув Ред Булл.

Регламент змагань 
В першості беруть участь 10 команд: 9 команд, що залишились в Бундеслізі, плюс команда, що здобула право змагатись у вищій лізі країни за підсумками змагань у Першій лізі.

За результатами чемпіонату команда, що посіла останнє місце, вибула до Першій ліги, відповідно найкраща команда Першої ліги отримала право брати участь в основному чемпіонаті вже з наступного сезону.

Команди учасники першості

Стадіони

Турнірна таблиця 

 

   

   
 
 

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати матчів

1–18 тури

19–36 тури

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Австрійська бундесліга на soccerway 

2016—2017
Австрія
Австрія
2016 в австрійському спорті
2017 в австрійському спорті